Джинджарадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джинджарадзе, Гули Османовна (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джинджарадзе, Мерико Мамудовна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.